«Тараз-Каратау» () — казахстанский футбольный клуб из Тараза, фарм-клуб ФК «Тараз».

История 
В 2003 году у ФК Тараз появляется фарм-клуб, который играл в Первой лиге под названием «Жамбыл». По окончании сезона-2007 команда была расформирована в связи с вылетом ФК Тараз в Первую лигу. Наиболее успешным для «Жамбыла» был 2004 год, когда команда заняла 1 место в Конференции «Юго-запад», проиграв финал победителю Конференции «Северо-восток» «Булату-ЦСКА» из Темиртау.

Проведя один сезон в Первой лиге, ФК «Тараз» вернулся в Высшую, а его фарм-клуб возобновил выступление в Первой лиге под названием «ОСШИОСД» (в сезоне-2008 «ОСШИОСД» выиграл турнир Второй лиги, имевшей тогда любительский статус). На следующий год команда сменила название на «Лашын», а в 2011-м перебазировалась в Каратау, райцентр в 65 км от Тараза. В 2015 году «Лашын» не доиграл сезон, снявшись с чемпионата после первого круга, и был продан на торгах менее, чем за 500 долларов, однако новый владелец не смог содержать клуб, и он был расформирован. Наивысшим достижением в Первой лиге для «Лашына» стало 10-е место в сезоне-2012 (в том году команда также добралась до 1/8 финала Кубка Казахстана).

С 2016 по 2020 год ФК «Тараз» представляла во Второй лиге молодёжная команда клуба «Тараз U-21» (лучший сезон — 2016, 4-е место), а в 2021-м фарм-клуб был возрождён под нынешним названием и заявлен в Первую лигу, при этом молодёжная команда «Тараз-М» продолжила участие во Второй лиге.

Названия 
 2003—2007 — «Жамбыл»
 2008—2009 — «ОСШИОСД»
 2010 — «Лашын»
 2011—2015 — «Лашын» (Каратау)
 2016—2020 — «Тараз U-21»
 С 2021 — «Тараз-Каратау»

Стадион 
Матчи проводит на стадионе «Жастар» вместимостью 490 зрителей. Стадион находится при базе ФК Тараз и был реконструирован в 2020 году.

Достижения клуба 
Первая лига

  Серебряный призёр (1): 2004

Выступления в Чемпионатах и Кубках Казахстана

Ссылки 
 Официальный сайт ФК Тараз
 Профиль на сайте ФФК

ФК «Тараз»
Спортивные клубы Тараза